Э́лиас Ко́теас (; род. 11 марта 1961 года, Монреаль, Квебек) — канадский актёр греческого происхождения. Окончил Академию драматических искусств. На театральной сцене участвовал в таких спектаклях как «Вишнёвый сад», «Смерть коммивояжёра» и «Поцелуй женщины-паука».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джини»
Киноактёры Канады